Краснознаменское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области. Входит в состав Долгоруковского сельского поселения. В прошлом состоял из двух отдельных поселений: Долльштедт и Фогельзанг.

География 
Посёлок Краснознаменское находится на правобережье реки Майской (бассейн Прохладной), в 13 км к северо-западу от города Багратионовска.

История 
Первое упоминание о Долльштедте относится к 1340-1350 годам.

Фогельзанг был основан в 1848 году и находился на расстоянии одного километра от Долльштедта.

В 1946 году Долльштедт и Фогельзанг были объединены под русским названием поселок Краснознаменское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района